HDFC ist die Abkürzung von:

 Housing Development Finance Corporation, indisches Finanzunternehmen
 HDFC Bank, indische Bank, Tochterunternehmen der Housing Development Finance Corporation

HDFC